Adam Bugajski (1922–1996) – polski lekarz i polityk, poseł na Sejm PRL III kadencji
 Adam Bugajski (ur. 1974) – polski dyplomata, Stały Przedstawiciel przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu